Драйка () — многозначное понятие.
 Драйка, Йон (род. 1958) — румынский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
 Драйка — ручной инструмент для проведения такелажных и парусных работ в виде короткого стержня из твёрдых пород дерева с сужающимися концами.